Dion (Griekenland); een gemeente in de Griekse regio Centraal-Macedonië
Dion (Dekapolis); een historische stad van de stedenbond Dekapolis
Dion (Namen); plaats in de Belgische gemeente Beauraing
een mannelijke voornaam; zie Dennis (voornaam)
Dion DiMucci, artiestennaam Dion; een Amerikaanse singer-songwriter
Céline Dion; een Canadese zangeres
Dion Bakker; Youtuber en kunstenaar (Jelle’s Marble Runs, broer van Jelle)
Dion van Syracuse, tiran van Syracuse (4e eeuw v.C.)
Dion (rapper), een Nederlandse hiphopartiest
Dion (geslacht), een geslacht van vlinders